Teru – wokalista japońskiego zespołu rockowego GLAY.
 Teru – japoński muzyk visual kei, najlepiej znany jako gitarzysta zespołu Versailles.